Comitatul Jasper, conform originalului din limba engleză, Jasper County, este numele a opt comitate din Statele Unite ale Americii.  Toate au fost numite după sergentul William Jasper, unul dintre eroii Războiului de independență al Statelor Unite ale Americii.

 Comitatul Jasper, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jasper, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jasper, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jasper, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jasper, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jasper, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jasper, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jasper, statul  -- (Categorie și format)

Alte utilizări 

 Jasper County (album), album realizat de Trisha Yearwood

Vezi și 
 Jasper (dezambiguizare)